Combat de Ténenkou (16 janvier 2015)
 Combat de Ténenkou (5 mai 2015)